Filotti este un nume de familie de origine greacă, care se poate referi la'''

 Andrei Filotti
 Eugen Filotti
 Maria Filotti
 Teatrul „Maria Filotti” Brăila

Nume de familie românești
Împrumuturi lingvistice din greacă